Спинка:
 Спинка — уменьшительно-ласкательная форма слова спина.
 Спинка — деталь мебели, опора для спины у кресла, дивана, стула, скамьи.
 Спинка — деталь одежды, покрывающая спину.
 Спинка — бывшая деревня в Жуковском районе Брянской области.
 Спинка (Шпинка) — идишское название деревни Сэпынца, родины спинковских хасидов.

См. также 
 Спина (значения)